Gornet peut désigner différentes localités de Roumanie.

 Gornet, une commune du județ de Prahova
 Gornet, un village de la commune de Pătârlagele, dans le județ de Buzău
 Gornet-Cricov, une commune du județ de Prahova

Homonymie de localités